TSM – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taos, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)
 tsm – codice ISO 639-3 della lingua dei segni turca
 TeleStudioModena - emittente locale emiliana